Het Fins voetbalelftal speelde in totaal veertien interlands in het jaar 2000, waaronder drie wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2002 in Japan en Zuid-Korea. Bondscoach Antti Muurinen, opvolger van de Deen Richard Møller Nielsen, begon het jaar met een vierlandentoernooi in het Spaanse La Manga del Mar Menor, waar zijn selectie tweemaal won, van Faeröer (1-0) en Denemarken (2-1), en verloor van IJsland (0-1). Daarna volgde een drielandentoernooi in Thailand, de strijd om de zogeheten King's Cup. Op de FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 2000 van de 56ste (januari 2000) naar de 59ste plaats (december 2000).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2000
Beker van Finland 2000

Fins voetbalelftal
2000